Yan Peng ist der Name folgender Personen:

* Yan Peng (Fußballspieler) (* 1995), chinesischer Fußballspieler 
 Yan Peng (Basketballspieler) (* 1996), chinesischer 3×3-Basketballspieler